Arkona – przylądek na Rugii, znany jako ośrodek kultu pogańskiego.
 ARKONA – brydżowa konwencja licytacyjna
 Arkona – gra fabularna
 Arkona – polski zespół black metalowy
 Arkona – rosyjski zespół pagan-folk metalowy
 Arkona – miesięcznik kulturalny wydawany w Bydgoszczy w latach 1945−1948, pierwsze w Polsce powojennej czasopismo regionalne poświęcone kulturze